Mutwa ist der Familienname folgender Personen:

 John Mutwa (1960–2021), namibischer Generalleutnant
 Vusamazulu Credo Mutwa (1921–2020), südafrikanischer Autor und Sangoma vom Volk der Zulu